Montecatini Terme, plaats en kuuroord in Italië
Montecatini Alto, plaats in Italië
Montecatini Val di Cecina, plaats in Italië
Montecatini (bedrijf), Italiaans chemieconcern (1888-1966), daarna Montedison
Milano-Montecatini Express, historische treinverbinding